Турга — село в Оловяннинском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Тургинское».

География 
Село находится в восточной части района, на правом берегу реки Турги, на расстоянии примерно 72 километров (по прямой) к северо-востоку от посёлка городского типа Оловянная. Абсолютная высота — 801 метр над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с большими колебаниями средних температур зимних и летних месяцев, а также резкими колебаниями температур в течение одних суток. Среднегодовая температура воздуха составляет −1,4 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха — 39,2 °С; абсолютный минимум — −45,5 °С. Среднегодовое количество осадков — 342 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1778 году.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,6 %, женщины — соответственно 51,4 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 902 чел.

Улицы 
Улично-квартальная сеть села состоит из четырёх улиц и одного микрорайона.

Примечания 

Населённые пункты Оловяннинского района